Нокът може да се отнася до:
 Нокът – рогово образование при животните

Ботаника 
 Дяволски нокът (Harpogophytum procumbens)
 Етруски нокът (Lonicera etrusca)
 Черен нокът (Lonicera nigra)
 Мъхнат нокът (Lonicera xylosteum)
 Котешки нокът (Uncaria tomentosa)

Литература 
 Острият нокът – главният герой в романа „Самотникът от ледената пустиня“
 „Дяволски нокът“ (1985) – сборник разкази и новели от Красимир Дамянов

Вижте също 
 Онихофори ( от onyx – „нокът“ и phora – „нося“) – червеообразни влаголюбиви безгръбначни животни с дълго цилиндрично тяло
 Зубен Ел Шемали ( − „северен нокът“) – най-ярката звезда от съзвездието Везни